Клифорд има више значења:
 Клифорд (Индијана)
 Клифорд (Мичиген)
 Клифорд (Северна Дакота)
 Клифорд (филм)
 Клифорд - велики црвени пас